Хаиме има више значења:

 Хаиме (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хаиме (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику